Michael Woodford ist der Name folgender Personen:

* Michael Woodford (Volkswirt) (* 1955), US-amerikanischer Volkswirt
 Michael Woodford (Manager) (* 1960), britischer Manager